Pierwszy rząd Mariano Rajoya
 Drugi rząd Mariano Rajoya